Kabulia kan syfta på:

 Kabulia (djur) – ett släkte av insekter
 Kabulia (växter) – ett släkte av växter